El término Palacio de Altamira puede referirse a:

 el Castillo-Palacio de Altamira (Elche), construido a finales del siglo XV;
 el Palacio de Altamira (Madrid), construido en el siglo XVIII.
 el Palacio de Altamira de Sevilla, construido en el siglo XV.
 el Palacio de Altamira (Torrijos), desaparecido en la actualidad, se conservan restos dispersos en varios museos.